Mecze Mistrzostw Świata w grupie B odbywały się w dniach 13, 18 i 23 czerwca.

Drużyny z grupy B (Holandia i Chile) w 1/8 finału spotkały się z zespołami z grupy A.

Tabela 

Legenda:
 Pkt – liczba punktów
 M – liczba meczów
 W – wygrane
 R – remisy
 P – porażki
 Br+ – bramki zdobyte
 Br- – bramki stracone
 +/- – różnica bramek

Mecze

Hiszpania - Holandia

Chile - Australia

Australia - Holandia

Hiszpania - Chile

Australia - Hiszpania

Holandia - Chile

Bibliografia 
  [dostęp 2014-07-14]

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2014